A31 kan syfta på

Motorvägar
 A31 (motorväg, Italien)
 A31 (motorväg, Tyskland)
 A-31 (motorväg, Spanien)
 A31 (Frankrike)
 Riksväg 31, Nederländerna